La Vtoraja liga 1996 (in russo: Seconda lega 1996) è stata la 5ª edizione della Vtoraja liga, terza serie del campionato russo di calcio.

Stagione

Novità
Il numero di club passò da 62 a 60, mentre quello dei gironi rimase fermo a tre, con alcuni club che passarono dal girone Centro a quello Ovest e viceversa.

Formula
Ciascuno dei tre gironi aveva regole e numero di partecipanti diversi, ma in tutti i gironi si giocavano gare di andata e ritorno ed erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Nel girone ovest, composto da 22 squadre, erano previste due promozioni e tre retrocessioni; a causa delle successive rinunce le retrocessioni non furono stabilite in base all'effettivo risultato conseguito sul campo.
Nel girone centro, composto da 22 squadre, erano previste due promozioni e tre retrocessioni.
Nel girone est, composto da 18 squadre, era prevista una promozione e nessuna retrocessione.

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
 e  promossi in Pervaja liga 1997.
Viste le defezioni di Iriston Vladikavkaz e , nonché le rinunce a fine stagione di Volgodonsk, Turbostroitel' Kaluga e , non ci furono club retrocessi in Tret'ja Liga 1997.

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
 e  promossi in Pervaja liga 1997.
,  e Industrija Obninsk retrocessi in Tret'ja Liga 1997.

Girone Est

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
 promosso in Pervaja liga 1997.

Note

Voci correlate 
Vysšaja Liga 1996
Pervaja liga 1996
Kubok Rossii 1996-1997

Collegamenti esterni

1996
Calcio nel 1996